Eddie bezeichnet:
 Eddie (Vorname), männlicher Vorname
 Eddie – Miezen und Moneten, einen Film aus dem Jahr 1963
 Eddie (Film), eine US-amerikanische Filmkomödie von Steve Rash (1996)
 den Eddie Award, eine Auszeichnung für Filmeditoren, siehe American Cinema Editors
 das Maskottchen der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, siehe Iron Maiden#Maskottchen Eddie

Eddie ist der Künstlername oder Familienname folgender Personen:
 Fast Eddie (Edwin A. Smith; * 1969), US-amerikanischer House-Produzent und DJ
 Jessica Eddie (* 1984), britische Ruderin

Siehe auch:
 Eddy
 Eddi
 Edy
 Edi